Di seguito una lista di asteroidi dal numero 88001 al 89000 con data di scoperta e scopritore.

88001-88100 

|-
| 88001 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88002 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88003 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88004 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88005 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88006 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88007 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88008 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88009 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88010 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88011 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88012 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88013 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88014 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88015 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88016 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88017 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88018 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88019 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88020 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88021 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88022 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88023 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88024 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88025 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88026 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88027 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88028 - ||  || 30 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88029 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88030 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88031 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88032 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88033 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88034 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88035 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88036 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88037 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88038 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88039 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88040 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88041 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88042 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88043 - ||  || 29 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88044 - ||  || 29 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 88045 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88046 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88047 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88048 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88049 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88050 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88051 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88052 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88053 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88054 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88055 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88056 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88057 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88058 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88059 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88060 - ||  || 2 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88061 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88062 - ||  || 2 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88063 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88064 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88065 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88066 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88067 - ||  || 2 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88068 - ||  || 2 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88069 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88070 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88071 Taniguchijiro ||  || 4 novembre 2000 || Saji
|-
| 88072 - || 2000 WB || 16 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 88073 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88074 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88075 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88076 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88077 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88078 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88079 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88080 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88081 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88082 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88083 - ||  || 22 novembre 2000 || NEAT
|-
| 88084 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88085 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88086 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88087 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88088 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88089 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88090 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88091 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88092 - ||  || 26 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88093 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88094 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88095 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88096 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 88097 - ||  || 28 novembre 2000 || C. W. Juels
|-
| 88098 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88099 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88100 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|}

88101-88200 

|-
| 88101 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88102 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88103 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88104 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88105 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88106 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88107 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88108 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88109 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88110 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88111 - ||  || 25 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88112 - ||  || 26 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88113 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88114 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88115 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88116 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88117 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88118 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88119 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88120 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88121 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88122 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88123 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 88124 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 88125 - ||  || 22 novembre 2000 || NEAT
|-
| 88126 - ||  || 23 novembre 2000 || NEAT
|-
| 88127 - ||  || 28 novembre 2000 || NEAT
|-
| 88128 - ||  || 27 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88129 - ||  || 29 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88130 - ||  || 29 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88131 - ||  || 30 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88132 - ||  || 30 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88133 - ||  || 30 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 88134 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 88135 - ||  || 22 novembre 2000 || NEAT
|-
| 88136 - ||  || 24 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 88137 - ||  || 25 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88138 - ||  || 25 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88139 - ||  || 25 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88140 - ||  || 26 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88141 - ||  || 26 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88142 - ||  || 26 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88143 - ||  || 27 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88144 - ||  || 25 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88145 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 88146 Castello ||  || 30 novembre 2000 || S. Sposetti
|-
| 88147 - ||  || 28 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 88148 - ||  || 19 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 88149 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88150 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88151 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88152 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88153 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88154 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88155 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88156 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88157 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88158 - ||  || 4 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 88159 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88160 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88161 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88162 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88163 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88164 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88165 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88166 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88167 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88168 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88169 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88170 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88171 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88172 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88173 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88174 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88175 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88176 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88177 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88178 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88179 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88180 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88181 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88182 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88183 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88184 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88185 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88186 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88187 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88188 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88189 - ||  || 6 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88190 - ||  || 20 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88191 - ||  || 30 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 88192 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88193 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88194 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88195 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88196 - ||  || 16 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 88197 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88198 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88199 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88200 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|}

88201-88300 

|-
| 88201 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88202 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88203 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88204 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88205 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88206 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88207 - ||  || 18 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 88208 - ||  || 19 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 88209 - ||  || 22 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 88210 - ||  || 29 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 88211 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 88212 - ||  || 18 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 88213 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 88214 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 88215 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 88216 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 88217 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 88218 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 88219 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 88220 - ||  || 3 gennaio 2001 || LONEOS
|-
| 88221 - ||  || 4 gennaio 2001 || LONEOS
|-
| 88222 - ||  || 15 gennaio 2001 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 88223 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 88224 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 88225 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 88226 - ||  || 24 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 88227 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 88228 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 88229 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 88230 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 88231 - ||  || 29 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 88232 - ||  || 31 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 88233 - ||  || 28 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 88234 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 88235 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 88236 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 88237 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 88238 - ||  || 2 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 88239 - ||  || 2 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 88240 - ||  || 2 febbraio 2001 || G. Hug
|-
| 88241 - ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 88242 - ||  || 2 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 88243 - ||  || 5 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 88244 - ||  || 15 febbraio 2001 || K. Korlević
|-
| 88245 - ||  || 2 febbraio 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 88246 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 88247 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 88248 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 88249 - ||  || 3 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 88250 - ||  || 15 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 88251 - ||  || 20 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 88252 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 88253 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 88254 - ||  || 31 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 88255 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 88256 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 88257 - ||  || 14 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 88258 - ||  || 14 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 88259 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 88260 Insubria ||  || 22 aprile 2001 || Schiaparelli
|-
| 88261 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 88262 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 88263 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 88264 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 88265 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 88266 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 88267 - ||  || 22 maggio 2001 || M. W. Buie
|-
| 88268 - ||  || 24 maggio 2001 || M. W. Buie
|-
| 88269 - ||  || 22 maggio 2001 || M. W. Buie
|-
| 88270 - ||  || 24 maggio 2001 || M. W. Buie
|-
| 88271 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 88272 - ||  || 14 giugno 2001 || Spacewatch
|-
| 88273 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 88274 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 88275 - ||  || 18 giugno 2001 || NEAT
|-
| 88276 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 88277 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 88278 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 88279 - ||  || 23 giugno 2001 || NEAT
|-
| 88280 - ||  || 28 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 88281 - ||  || 29 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 88282 - ||  || 23 giugno 2001 || NEAT
|-
| 88283 - ||  || 25 giugno 2001 || NEAT
|-
| 88284 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 88285 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 88286 - ||  || 30 giugno 2001 || Haute Provence
|-
| 88287 - ||  || 16 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 88288 - ||  || 17 giugno 2001 || NEAT
|-
| 88289 - ||  || 23 giugno 2001 || NEAT
|-
| 88290 - ||  || 24 giugno 2001 || Spacewatch
|-
| 88291 - ||  || 27 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 88292 Bora-Bora ||  || 12 luglio 2001 || J.-C. Pelle
|-
| 88293 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88294 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88295 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88296 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88297 Huikilolani ||  || 11 luglio 2001 || Needville
|-
| 88298 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88299 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88300 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|}

88301-88400 

|-
| 88301 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 88302 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88303 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 88304 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 88305 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 88306 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 88307 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88308 - ||  || 20 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 88309 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88310 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88311 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88312 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 88313 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 88314 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88315 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88316 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88317 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88318 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88319 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88320 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88321 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88322 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88323 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 88324 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 88325 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 88326 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88327 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88328 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88329 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88330 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88331 - ||  || 20 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 88332 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88333 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88334 - ||  || 24 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88335 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88336 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 88337 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 88338 - ||  || 16 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88339 - ||  || 19 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 88340 - ||  || 19 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 88341 - ||  || 19 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 88342 - ||  || 19 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 88343 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88344 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 88345 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 88346 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 88347 - ||  || 21 luglio 2001 || Spacewatch
|-
| 88348 - ||  || 24 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88349 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88350 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88351 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88352 - ||  || 22 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 88353 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88354 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88355 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 88356 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 88357 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 88358 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 88359 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 88360 - ||  || 29 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 88361 - ||  || 30 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 88362 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 88363 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 88364 - || 2001 PK || 5 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88365 - ||  || 3 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88366 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88367 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88368 - ||  || 11 agosto 2001 || J. Nomen
|-
| 88369 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88370 - ||  || 15 agosto 2001 || J. Nomen
|-
| 88371 - ||  || 14 agosto 2001 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| 88372 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88373 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88374 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88375 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88376 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88377 - ||  || 15 agosto 2001 || L. Ball
|-
| 88378 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88379 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88380 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88381 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88382 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88383 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88384 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88385 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88386 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88387 - || 2001 QT || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88388 - ||  || 16 agosto 2001 || P. G. Comba
|-
| 88389 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88390 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88391 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88392 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88393 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88394 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88395 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88396 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88397 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88398 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88399 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88400 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|}

88401-88500 

|-
| 88401 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88402 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88403 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88404 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88405 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88406 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88407 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88408 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88409 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88410 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88411 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88412 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88413 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88414 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88415 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88416 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88417 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88418 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88419 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88420 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88421 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88422 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88423 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88424 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88425 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88426 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88427 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88428 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88429 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88430 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88431 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88432 - ||  || 20 agosto 2001 || C. Wolfe
|-
| 88433 - ||  || 20 agosto 2001 || C. Wolfe
|-
| 88434 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88435 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88436 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88437 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88438 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88439 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88440 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88441 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88442 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88443 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88444 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88445 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88446 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88447 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88448 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88449 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88450 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88451 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88452 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88453 - ||  || 23 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88454 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88455 - ||  || 23 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 88456 - ||  || 23 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 88457 - ||  || 23 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 88458 - ||  || 22 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 88459 - ||  || 22 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 88460 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88461 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88462 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88463 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88464 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88465 - ||  || 18 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 88466 - ||  || 18 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 88467 - ||  || 25 agosto 2001 || J. Nomen
|-
| 88468 - ||  || 19 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88469 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88470 Joaquinescrig ||  || 26 agosto 2001 || R. Ferrando
|-
| 88471 - ||  || 26 agosto 2001 || Farpoint
|-
| 88472 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88473 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88474 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88475 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88476 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88477 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88478 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88479 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88480 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88481 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88482 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88483 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88484 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88485 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88486 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88487 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88488 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88489 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88490 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88491 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88492 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88493 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88494 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88495 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88496 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88497 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88498 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88499 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88500 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|}

88501-88600 

|-
| 88501 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88502 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88503 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88504 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88505 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88506 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88507 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88508 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 88509 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88510 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88511 - ||  || 24 agosto 2001 || R. A. Tucker
|-
| 88512 - ||  || 25 agosto 2001 || R. A. Tucker
|-
| 88513 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 88514 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 88515 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 88516 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 88517 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 88518 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 88519 - ||  || 31 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 88520 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88521 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88522 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88523 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88524 - ||  || 27 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88525 - ||  || 25 agosto 2001 || R. A. Tucker
|-
| 88526 - ||  || 23 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 88527 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88528 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88529 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88530 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88531 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88532 - ||  || 31 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88533 - ||  || 23 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88534 - ||  || 22 agosto 2001 || W. Bickel
|-
| 88535 - ||  || 28 agosto 2001 || W. Bickel
|-
| 88536 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88537 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88538 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88539 - ||  || 22 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 88540 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88541 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88542 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88543 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88544 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88545 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88546 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88547 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88548 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88549 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88550 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88551 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88552 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88553 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88554 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88555 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88556 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 88557 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 88558 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 88559 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 88560 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 88561 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88562 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88563 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88564 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88565 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88566 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88567 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88568 - ||  || 24 agosto 2001 || R. A. Tucker
|-
| 88569 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88570 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88571 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88572 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88573 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 88574 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88575 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88576 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88577 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88578 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88579 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88580 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88581 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88582 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88583 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88584 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88585 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88586 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88587 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 88588 - ||  || 25 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 88589 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 88590 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 88591 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 88592 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88593 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88594 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88595 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88596 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88597 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88598 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88599 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88600 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|}

88601-88700 

|-
| 88601 - ||  || 18 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88602 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88603 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88604 - ||  || 31 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88605 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 88606 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88607 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88608 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88609 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88610 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 88611 Teharonhiawako ||  || 20 agosto 2001 || Cerro Tololo
|-
| 88612 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 88613 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88614 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88615 - ||  || 8 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 88616 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88617 - ||  || 10 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 88618 - ||  || 10 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 88619 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88620 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88621 - ||  || 9 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 88622 - ||  || 10 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 88623 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88624 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88625 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88626 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88627 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88628 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88629 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88630 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88631 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88632 - ||  || 9 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88633 - ||  || 10 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 88634 - ||  || 12 settembre 2001 || NEAT
|-
| 88635 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 88636 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 88637 - ||  || 12 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 88638 - ||  || 13 settembre 2001 || P. G. Comba
|-
| 88639 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88640 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88641 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88642 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88643 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88644 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88645 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88646 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88647 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88648 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88649 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88650 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88651 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88652 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88653 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88654 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88655 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88656 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88657 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88658 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88659 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88660 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88661 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88662 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88663 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88664 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88665 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88666 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88667 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88668 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 88669 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 88670 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 88671 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 88672 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 88673 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 88674 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 88675 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 88676 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 88677 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 88678 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 88679 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 88680 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 88681 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 88682 - ||  || 12 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 88683 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88684 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88685 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88686 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88687 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88688 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88689 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88690 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88691 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88692 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88693 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88694 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88695 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88696 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88697 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88698 - ||  || 11 settembre 2001 || NEAT
|-
| 88699 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 88700 - ||  || 15 settembre 2001 || NEAT
|}

88701-88800 

|-
| 88701 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 88702 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 88703 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88704 - || 2001 SF || 16 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 88705 Potato || 2001 SV || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 88706 - || 2001 SW || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 88707 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 88708 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 88709 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 88710 - ||  || 18 settembre 2001 || NEAT
|-
| 88711 - ||  || 18 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 88712 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88713 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88714 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88715 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88716 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88717 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88718 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88719 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88720 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88721 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88722 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88723 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88724 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88725 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88726 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88727 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88728 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88729 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88730 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88731 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88732 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88733 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88734 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88735 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88736 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88737 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88738 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88739 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88740 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88741 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88742 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88743 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88744 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88745 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88746 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88747 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88748 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88749 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88750 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88751 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88752 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88753 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88754 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88755 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88756 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88757 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88758 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88759 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88760 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88761 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88762 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88763 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88764 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88765 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88766 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88767 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88768 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88769 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88770 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88771 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88772 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 88773 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 88774 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 88775 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88776 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88777 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88778 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88779 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88780 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88781 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88782 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88783 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88784 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88785 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88786 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88787 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88788 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88789 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88790 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88791 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88792 - ||  || 18 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 88793 - ||  || 20 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 88794 - ||  || 20 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 88795 Morvan ||  || 20 settembre 2001 || J.-C. Merlin
|-
| 88796 - ||  || 22 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 88797 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88798 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88799 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88800 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|}

88801-88900 

|-
| 88801 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88802 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88803 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88804 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88805 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88806 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88807 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88808 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88809 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88810 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88811 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88812 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88813 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88814 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88815 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88816 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88817 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88818 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88819 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88820 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88821 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88822 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88823 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88824 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88825 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88826 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88827 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88828 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88829 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88830 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88831 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88832 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88833 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88834 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88835 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88836 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88837 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88838 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88839 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88840 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88841 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88842 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88843 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88844 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88845 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88846 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88847 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88848 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88849 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88850 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88851 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88852 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88853 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88854 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88855 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88856 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88857 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88858 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88859 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88860 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88861 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88862 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88863 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88864 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88865 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88866 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88867 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88868 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88869 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88870 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88871 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88872 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88873 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88874 Wongshingsheuk ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 88875 Posky ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 88876 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 88877 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 88878 Bowenyueli ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 88879 Sungjaoyiu ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 88880 - ||  || 25 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 88881 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 88882 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 88883 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 88884 - ||  || 22 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88885 - ||  || 22 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88886 - ||  || 28 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 88887 - ||  || 27 settembre 2001 || NEAT
|-
| 88888 - ||  || 27 settembre 2001 || NEAT
|-
| 88889 - ||  || 17 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 88890 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88891 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88892 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88893 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88894 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88895 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88896 - ||  || 21 settembre 2001 || NEAT
|-
| 88897 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 88898 - ||  || 22 settembre 2001 || NEAT
|-
| 88899 - ||  || 23 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 88900 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|}

88901-89000 

|-
| 88901 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88902 - ||  || 26 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 88903 - || 2001 TL || 6 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 88904 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 88905 - ||  || 11 ottobre 2001 || Farpoint
|-
| 88906 Moutier ||  || 11 ottobre 2001 || Vicques
|-
| 88907 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 88908 - ||  || 8 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 88909 - ||  || 13 ottobre 2001 || Kleť
|-
| 88910 - ||  || 11 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 88911 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88912 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88913 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88914 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88915 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88916 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88917 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88918 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88919 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88920 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88921 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88922 - ||  || 6 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 88923 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 88924 - ||  || 14 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 88925 - ||  || 14 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 88926 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88927 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88928 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88929 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88930 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88931 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88932 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88933 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88934 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88935 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88936 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88937 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88938 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88939 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88940 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88941 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88942 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88943 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88944 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88945 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88946 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88947 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88948 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88949 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88950 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88951 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88952 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88953 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88954 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88955 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88956 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88957 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88958 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88959 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88960 - ||  || 14 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 88961 Valpertile ||  || 14 ottobre 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 88962 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88963 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88964 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88965 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88966 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88967 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88968 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88969 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88970 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88971 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88972 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88973 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88974 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88975 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88976 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88977 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88978 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88979 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88980 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88981 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88982 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88983 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88984 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88985 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88986 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88987 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88988 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88989 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88990 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88991 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88992 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88993 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88994 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88995 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88996 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88997 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88998 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 88999 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 89000 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0088001